Saydam steht für:
 Kabinett Saydam

Saydam ist der Familienname folgender Personen:

 Ergican Saydam (1929–2009), türkischer Pianist und Musikwissenschaftler
 Refik Saydam (1881–1942), türkischer Politiker